Munjava je naselje na sjeveru Like uz lijevu obalu rječice Munjave na području Karlovačke županije. Nalazi se u sastavu općine Josipdol u kraju što su nekada naseljavali Japodi. 

Danas je Munjava podijeljena na dva općinska naselja, sjeverniju Munjavu koja se zove samo Munjava i središte je općine Josipdol i važno raskršće za Ogulin, Karlovac i prema moru, i južniju Modrušku Munjavu, tako prozvanu prema obližnjem Modrušu.

Stanovništvo

Izvor

 CD rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.

Naselja u Karlovačkoj županiji